Shanghai Masters 2018 var en tennisturnering, der af sponsorhensyn afvikledes under navnet Shanghai Rolex Masters, og som blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf i Qi Zhong Tennis Center i Shanghai, Folkerepublikken Kina i perioden 6. - 14. oktober 2018. Det var den 10. udgave af Shanghai Masters, og det var sæsonens ottende og næstsidste turnering på ATP World Tour i kategorien Masters 1000.

Herresingletitlen blev vundet af andenseedede Novak Djokovic, som i finalen besejrede Borna Ćorić (seedet 13) med 6-3, 6-4, og som i løbet af turneringen ikke tabte et eneste af sine egne servepartier. Han blev dermed den første spiller, der vandt titlen for fjerde gang, idet han tidligere havde vundet turneringen i 2012, 2013 og 2015, og det var den 32. turneringssejr i hans karriere i en ATP World Tour Masters 1000-turnering og den 72. turneringssejr i alt på ATP World Tour. Sejren var samtidig hans tredje turneringsejr i træk på ATP World Tour, idet han tidligere også havde vundet Cincinnati Masters og US Open og finalesejren var hans 18. kamp i træk uden nederlag, og siden begyndelsen af Wimbledon-mesterskaberne havde han kun tabt en kamp. Den 21-årige Borna Ćorić var til gengæld i en Masters 1000-finale for første gang i sin karriere.

I doublerækken sejrede Łukasz Kubot og Marcelo Melo ved at vinde finalen med 6-4, 6-2 over Jamie Murray og Bruno Soares. Dermed blev Marcelo Melo den første spiller, der vandt Shanghai Masters i herredouble for tredje gang, idet han tidligere havde vundet turneringen med to andre makkere: i 2013 med Ivan Dodig som makker og i 2015 sammen med Raven Klaasen. Det var til gengæld Łukasz Kubots første sejr i Shanghai. Det polsk-brasilianske makkerpar vandt dermed en en turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 for fjerde gang, og det var også parrets fjerde turneringssejr i 2018, da de tidligere på året havde vundet Sydney International og Gerry Weber Open samt (i ugen forinden) China Open.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 7.086.700 og fordelte sig som følger.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herresingle har deltagelse af 56 spillere, der fordeler sig på:
 45 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 27. august 2018 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 28 spillere, der spiller om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Mackenzie McDonald
  Benoît Paire
  Vasek Pospisil
  Taylor Fritz
  Hubert Hurkacz
  Mikhail Kukusjkin
  Bradley Klahn

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
 Ingen

Herredouble 

Herredoublerækken har deltagelse af 24 par, der fordeler sig på:
 22 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 Shanghai Masters

Noter 

2018
ATP World Tour 2018